Il gruppo della wagnerite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wagnerite 
 Sarkinite
 Staněkite
 Triploidite
 Wagnerite
 Wolfeite

Note 

Wagnerite